Émile Gaudard (1856-1941), Zwitsers jurist en politicus
 Jules Gaudard (1833-1917), Zwitsers ingenieur

Zwitserse achternaam